

Patronyme 
 Joseph Pilhes (1740-1832), écrivain et homme politique français originaire de Tarascon-sur-Ariège.
 Victor Pilhes (1817-1882), révolutionnaire et homme politique français. 
 René-Victor Pilhes (1934-2021), écrivain français, il est l'arrière petit-neveu de Victor Pilhes.
 Nathalie Pilhes (née en 1961), énarque, haut fonctionnaire et militante féministe, fille de René-Victor Pilhes.

Homonymie de patronyme